Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Petr Korda che ha battuto in finale Henrik Holm 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (Campione)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 John McEnroe (secondo turno)
 MaliVai Washington (semifinali)
 Henrik Holm (semifinali)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

 Amos Mansdorf (terzo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Richey Reneberg (primo turno)
 Luis Herrera (primo turno)
 Jim Grabb (terzo turno)
 Jason Stoltenberg (secondo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1992